Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 172001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 2001 do 16 czerwca 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

172001-172100

172101-172200

172201-172300

172301-172400

172401-172500

172501-172600

172601-172700

172701-172800

172801-172900

172901-173000

Przypisy 

Lista planetoid 172001-173000